Ушате фоке (-{Otariidae}-) су породица перајара (-{Pinnipedia}-). Овој породици припадају морски лавови и фоке крзнашице. Научно име породице Otariidae потиче од старогрчке речи otarion која значи „мало ухо”, а која се односи на мале, али видљиве ушне шкољке, по којима се врсте ове породице јасно разликују од правих фока.

Речи -{'otariid'}- и -{'otary'}- потичу од грчког  што значи „мало уво“, што се односи на мале, али видљиве спољашње ушне шкољке (-{pinnae}-), што их разликује од фоцида.

Еволуција и таксономија 

Заједно са -{Phocidae}- (безувим фокама) и -{Odobenidae}- (морж), два друга члана Pinnipedia, Otаriidae потичу од заједничког претка који је најближи савременим медведима. Остаје дебата о томе да ли су се фоциди одвојили од отарида пре или после моржа.

Отариди су настали у миоцену (пре 15-17 милиона година) у северном Пацифику, брзо се диверзификујући у јужну хемисферу, где већина врста сада живи. Најранији познати фосилни осарид је -{Eotaria crypta}- из јужне Калифорније, док род -{Callorhinus}- (северна фока) има најстарији фосилни запис од свих живих отарида, који се протеже до средњег плиоцена. Вероватно је настао од изумрле фоке крзнасте рода -{Thalassoleon}-.

Традиционално, отариди су били подељени на потфамилије крзнатих фока (-{Arctocephalinae}-) и морских лавова (-{Otariinae}-), при чему је главна разлика између њих била присуство дебелог слоја крзна у првој. Према овој категоризацији, фоке су се састојале од два рода: -{Callorhinus}- у северном Пацифику са једним представником, северна крзнена фока (-{C. ursinus}-), и осам врста на јужној хемисфери под родом -{Arctocephalus}-; док морски лавови обухватају пет врста под пет родова. Недавне анализе генетских доказа сугеришу да је -{Callorhinus ursinus}- заправо ближе сродан са неколико врста морских лавова. Штавише, чини се да су многи -{Otariinae}- филогенетски различитији него што се раније претпостављало; на пример, јапански морски лав (-{Zalophus japonicus}-) се сада сматра засебном врстом, а не подврстом калифорнијског морског лава (-{Zalophus californius}-). У светлу ових доказа, раздвајање подпородица је у потпуности уклоњено и породица -{Otariidae}- је организована у седам родова са 16 врста и две подврсте. Ипак, због морфолошких и бихевиоралних сличности између „крзнених фока“ и „морских лавова“, оне остају корисне категорије када се расправља о разликама између група врста. У поређењу са морским лавовима, фоке су углавном мање, показују већи полни диморфизам, једу мањи плен и иду на дужа путовања у потрази за храном; и, наравно, постоји контраст између грубе кратке длаке морског лава и крзна форк.

Класификација 
 Породица -{Otariidae}-
 Род -{Arctocephalus}-
 Антарктичка фока крзнашица, -{A. gazella}-
 Гвадалупска фока крзнашица, -{A. townsendi}-
 Хуанфернандешка фока крзнашица, -{A. philippii}-
 Галапагоска фока крзнашица, -{A. galapagoensis}-
 Смеђа фока крзнашица, -{A. pusillus}-
 Јужноафричка фока крзнашица, -{A. pusillus pusillus}-
 Аустралијска фока крзнашица, -{A. pusillus doriferus}-
 Новозеландска фока крзнашица, -{A. forsteri}-
 Субантарктичка фока крзнашица, -{A. tropicalis}-
 Јужноамеричка фока крзнашица, -{A. australis}-
 Род -{Callorhinus}-
 Северна фока крзнашица, -{C. ursinus}-
 Род -{Eumetopias}-
 Штелеров морски лав, -{E. jubatus}-
 Род -{Neophoca}-
 Аустралијски морски лав, -{N. cinerea}-
 Род -{Otaria}-
 Јужноамерички морски лав, -{O. flavescens}-
 Род -{Phocarctos}-
 Новозеландски морски лав, -{P. hookeri}-
 Род -{Zalophus}-
 Калифорнијски морски лав, -{Z. californianus}-
 †Јапански морски лав, -{Z. japonicus}- — изумро 1950-их
 Галапагоски морски лав, -{Z. wollebaeki}-

Анатомија и изглед 

Отариди имају пропорционално много веће пераје и прсне мишиће од фоцида, и имају способност да окрећу своје задње удове напред и ходају на све четири ноге, што их чини далеко покретнијим на копну. Генерално се сматра да су мање прилагођени воденом начину живота, јер се размножавају првенствено на копну и излазе из воде чешће од правих фока. Међутим, они могу постићи веће налете брзине и имати већу маневарску способност у води. Њихова пливачка моћ потиче од употребе пераја, пре него вијугавих покрета целог тела типичних за фокиде и моржеве.

Отариди се даље разликују по глави која више личи на псе, оштрим, добро развијеним очњацима и горе поменутим видљивим спољашњим изгледом. Њихови зуби након очњака су генерално једноставни и конусног облика. Зубна формула ушатих фока је: . Морски лавови су прекривени грубим заштитним длакама, док фоке имају дебело доње крзно, што их је историјски чинило објектима комерцијалне експлоатације.

Мужјаци отарида варирају у величини од 70 -{kg}- (150 фунти) галапагоске фоке крзнашице, најмање од свих пероножаца, до Штелеровог морског лава од преко 1.000 -{kg}- (2.200 фунти). Зрели мужјаци отарида теже два до шест пута више од женки, са пропорционално већим главама, вратовима и грудима, што их чини полно најдиморфнијим од свих сисара.

Понашање 

Сви отариди се размножавају на копну током добро дефинисаних сезона парења. Осим аустралијског морског лава, који има нетипичан циклус размножавања од 17,5 месеци, они формирају стриктне годишње агрегације на плажама или каменитим подлогама, често на острвима. Све врсте су полигине; односно успешни мужјаци се паре са неколико женки. Код већине врста, мужјаци прво стигну на места за размножавање, где успостављају и одржавају територије кроз гласовне и визуелне приказе и повремене борбе. Женке обично стигну на обалу дан пре порођаја. Иако се сматрају друштвеним животињама, на колонијама се не успостављају трајне хијерархије или статуси. Степен до којег мужјаци контролишу женке или територије варира између врста. Тако, северна фока крзнашица и јужноамерички морски лав имају тенденцију да чувају специфичне женке повезане са харемом, повремено их рањавајући, док Штелеров морски лав и новозеландски морски лав контролишу просторне територије, али генерално не ометају кретање женки. Женке новозеландских морских лавова су једине отрариде које се крећу до  у шуме да би заштитиле своје младунце током сезоне парења.

Отариди су месождери, хране се рибом, лигњама и крилом. Морски лавови имају тенденцију да се хране ближе обали у зонама уздизања, хранећи се већом рибом, док је мањим фокама потребно дуже путовање у потрази за храном на мору и могу се прехранити великим бројем мањег плена. Они су визуелни храниоци. Неке женке су способне за роњење до -{400 m (1,300 ft)}-.

Карактеристике 
Ушате фоке имају мале ушне шкољке које су видљиве изван крзна, а уз помоћ пераја могу да подигну тело са земље. Њихова пераја су раздвојена, што им олакшава кретање на копну. У води, предње пераје им служе као главна покретачке снага. Организују се у велике колоније. Ушате фоке се повремено сматрају примитивнијом групом, али су фосилни остаци ове породице стари колико и фосили правих фока.

Извори

Литература 

 Berta, A., and L. Sumich (1999) Marine Mammals: Evolutionary Biology. San Diego: Academic Press.
 Gentry, R. L (1998) Behavior and Ecology of the Northern Fur Seal. Princeton: Princeton University Press.
 Perrin, W. F., B. Würsig, and J. G. M. Thewissen (2002) Encyclopedia of Marine Mammals. San Diego: Academic Press.
 Riedman, M. (1990) The Pinnipeds: Seals, Sea Lions and Walruses. Berkeley: University of California Press.

Спољашње везе 

 Eared Seals on Answers.com
 Otariids on MarineBio.org